Yacht people est un terme d'argot qui désigne principalement les riches résidents de Hong Kong qui ont fui la ville à partir  des accords sino-britanniques de rétrocession en 1984 jusqu'à celle-ci en 1997. Le terme fait référence aux pauvres des boat-people qui fuirent le Viêt Nam dans les années 1970 dans des embarcations de fortune. Ils s'installent principalement au Canada, notamment à Vancouver ainsi qu'aux États-Unis et ailleurs dans le commonwealth.

Le terme a aussi été utilisé pour designer les riches du Koweït qui ont fui leur pays pendant l'invasion irakienne.

Références 

Migration humaine
Hong Kong
Culture koweïtienne